Halblang bezeichnet: 
 eine Lautlängen-Bezeichnung im Internationalen Phonetischen Alphabet, siehe Halblangzeichen
 schlecht sitzende Kleidung, siehe Borbecker Halblang